Llista d'asteroides del 422.001 al 423.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

422001-422100

422101-422200

422201-422300

422301-422400

422401-422500

422501-422600

422601-422700

422701-422800

422801-422900

422901-423000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (420001)-(425000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (420001-430000)